Magneto steht für folgende Begriffe:
 Die englische Bezeichnung für einen Kurbelinduktor
 Magneto (Comicfigur), ein fiktiver Superschurke von Marvel Comics
 Magneto, eine Comicfigur von Amalgam Comics, die auf Magneto (Marvel) und Will Magnus (DC) basiert
 Magneto (Band), eine mexikanische Boygroup
 Magneto (Film), ein polnisch-französischer Spielfilm von Jan Jakub Kolski aus dem Jahr 1993